Сан Мартин Толтепек има више значења:

 Сан Мартин Толтепек (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Мартин Толтепек (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику